Mahatma Gandhi, Indiaas spiritueel leider, politiek leider en geweldloosheidsactivist (1869-1948);
Een film over Mahatma Gandhi, zie Gandhi (film);
Arun Manilal Gandhi, kleinzoon van Mahatma Gandhi (1934);
Ela Gandhi, kleindochter van Mahatma Gandhi (1940).

Daarnaast kan het verwijzen naar een familie die afstamt van Jawaharlal Nehru, India's eerste minister-president:
Indira Gandhi (1917-1984), minister-president van India (1966-1977, 1980-1984); dochter van Jawaharlal Nehru;
Sanjay Gandhi (1946-1980), zoon van Indira Gandhi;
Rajiv Gandhi (1944-1991), minister-president van India (1984-1989); zoon van Indira Gandhi;
Sonia Gandhi (geboren 1946), weduwe van Rajiv Gandhi;
Rahul Gandhi (geboren 1970), zoon van Sonia en Rajiv Gandhi;
Priyanka Gandhi (geboren 1971), dochter van Sonia en Rajiv Gandhi.